Collision Earth steht für:

 Collision Earth, Originaltitel des Spielfilmes Der jüngste Tag – Das Ende der Menschheit (2011)
 Collision Earth, Originaltitel des Spielfilmes Collision Earth – Game Over (2020)